Кармен Хорда Буадес (; род. 28 мая 1988 года в Алькой, Испания) — испанская автогонщица. Пилот по развитию в команде Формулы-1 «Рено».

Карьера 

Хорда начала свою карьеру в 10-летнем возрасте с картинга. В 2000 году она стала бронзовым призёром Чемпионата Валенсии, выступала в соревнованиях по картингу по 2004 год

С 2005 по 2006 года Кармен выступала в Master Junior Formula, также в 2006 году участвовала в Испанской Формуле-3. В 2007 году принимала участие в Испанской Формуле-3 Copa de España, в 2008 году — снова в Испанской Формуле-3 и Испанской Формуле-3 Copa de España.

В 2009 году Хорда участвовала в трёх гонках Серии Ле-Ман (класс LMP2), а также в Открытом чемпионате Европейской Формулы-3 и Открытом чемпионате Европейской Формулы-3 Copa de España.

Firestone Indy Lights 
В 2010 году Хорда дебютировала в серии Firestone Indy Lights на Гран-при Сент-Питерсберга (Флорида), также выступила на этапах в Бирмингемe, Лонг-Биче, Торонто и Эдмонтоне. За 5 проведённых гонок она принесла команде «Andersen Racing» 84 очка.

GP3 
В 2012 году Хорда приняла участие в GP3 в составе команды «Ocean Racing Technology». Лучшим результатом в этом сезоне для неё стало 13-е место в первой гонке на этапе в Валенсии.

В 2013 году Кармен продолжала участвовать в серии в составе команды «Bamboo Engineering», а в 2014 году — в команде «Koiranen GP», но очков набрать так и не смогла.

Формула-1 
В 2015 году Кармен стала пилотом по развитию в команде Формулы-1 «Лотус», в 2016 году занимала эту же должность в «Рено».

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Пилоты GP3 из Испании
Пилоты Испанской Формулы-3